Dawne nazwy miejscowości w Niemczech:
 Kalenborn (powiat Ahrweiler)
 Kalenborn (powiat Cochem-Zell)